Эльну́р Суджаят оглы Абдулла́ев (; ) — азербайджанский футболист, амплуа — полузащитник.

Клубная карьера 
Выступал за клубы «Туран», «Баку» и «Олимпик-Шувалан».

В 2009—2011 выступал за клуб азербайджанской премьер-лиги «Мугань» из города Сальян.

Сборная Азербайджана 
Выступал в составе молодёжной сборной Азербайджана.

Примечания 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Туран» Товуз
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Баку»
Игроки ФК «Шувелян»
Игроки ФК «Мугань»
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Сумгайыт»